Ideál může být:

matematika
 ideál (teorie okruhů) – pojem z abstraktní algebry
 ideál (teorie uspořádání) – pojem teorie uspořádání, případně teorie množin

 fyzika
 ideální plyn
 ideální kapalina
 ideální tekutina
 ideální krystal
 ideální krystalová mřížka
 ideální palivo

jiné
 ideální dárce
 ideální typ

v kultuře
 Ideální manžel – divadelní hra Oscara Wildea
 Kantor Ideál – český film

Související články
 idea
 idealismus